Iloilo peut désigner : 
 Iloilo, une province des Philippines ;
 Iloilo, la ville capitale de cette province.
Le nom de la province a inspiré le film Ilo Ilo.